Lijst van gemeentelijke monumenten in Heukelom (Oisterwijk)
 Lijst van gemeentelijke monumenten in Heukelom (Bergen)